Nebelhorn Trophy 2009 – międzynarodowe zawody łyżwiarstwa figurowego w sezonie 2009/2010. Zawody rozgrywano od 23 do 26 września 2009 roku w hali Eissportzentrum Oberstdorf w Oberstdorfie.

Były to drugie i zarazem ostatnie po Mistrzostwach Świata 2009 zawody, podczas których państwa mogły uzyskać kwalifikację na Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2010 w Vancouver.

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne

Przypisy

Bibliografia 
 

2009
2009 w łyżwiarstwie figurowym
2009 w Niemczech